Ramage steht für:

 USS Ramage (DDG-61), ein Zerstörer der United States Navy, Arleigh-Burke-Klasse
 Ramage-Kriterien zur Definition von Monsunwinden (Luftströmungen)
 Ramage Point, Landspitze der Carney-Insel, Antarktis

Ramage ist der Familienname folgender Personen: 

 Alan Ramage (* 1957), englischer Fußballspieler
 Andrew Ramage (1904–??), schottischer Fußballspieler
 Andy Ramage (* 1974), englischer Fußballspieler
 Craig Ramage (* 1970), englischer Fußballspieler
 Fred Ramage (1900–1981), britischer Presse- und Kriegsfotograf
 George Ramage (* 1937), schottischer Fußballspieler
 Granville Ramage (1919–2011), britischer Diplomat
 Jock Ramage (1899–1985), schottischer Fußballspieler
 John Ramage (* 1991), amerikanisch-kanadischer Eishockeyspieler
 Lawson P. Ramage (1909–1990), US-amerikanischer Militär, Vizeadmiral der United States Navy

 Rob Ramage (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler